Plaats in Indonesië
 Palebon (Pedurungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Palebon (Duduk Sampeyan), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java